Frauenorden steht für:

 Katholische Frauenorden, siehe Liste der katholischen Frauenorden
 Anglikanische Frauenorden, siehe Liste anglikanischer Orden und Klöster
 Deutscher Frauenorden, siehe NS-Frauenschaft

Siehe auch:
 Frauenordination